«Империа́л» ( или ) — название театров в некоторых городах мира. Также может употребляться полный перевод: «Имперский» или «Императорский».

Великобритания 
 «Империал» — театр, существовавший в Лондонском «Королевском аквариуме».

Дания 
 «Империал» — театр в Копенгагене.

Канада 
 «Империал» — театр в Сент-Джоне.
 «Империал» — одно из первых названий театра «Эд Мирвиш» в Торонто.

США 
 «Империал» — бродвейский театр в Нью-Йорке.
 «Империал» — театр в Огасте.
 «Империал» — первое название театра, переоборудованного в кино. Находится в Сан-Франциско.

См. также 
 «Императорский сад» — театр в Токио, Япония.
 «Мариинский театр» — один из бывших Императорских театров Российской империи. Расположен в Санкт-Петербурге, Россия.